Résultats détaillés de l’édition 1929 du championnat de tennis d'Australie qui est disputée du 19 au .

Palmarès

Simple dames

Double dames

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1929
Australie
Australie
1929 en Australie
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)